Соня Скарлет (), урождённая Соня Сиккарди (, родилась 2 апреля 1980 года) — итальянская рок-певица, вокалистка готик-метал-группы Theatres des Vampires.

Биография 
Занималась танцами с 4 лет в Национальной музыкальной академии Санта-Чечилия, позже занялась оперным вокалом. С 1999 года была бэк-вокалисткой в группе вместе с ещё одной певицей, Жюстин (ушла из группы в 2002 году). С 2004 года после ухода Лорда Вампира из группы является бессменным лидером коллектива.

Соня является автором ряда песен: её имя числится в списке авторов песен альбома Desire Of Damnation. В 2008 году из-за нервного срыва Соня временно прекратила выступать в группе, вернувшись туда после отдыха. Известна своим эпатажным образом, привлекающим фанатов и вызывающим порой скандальные события с участием группы. По воспоминаниям Сони, однажды в Италии после концерта, прошедшего рядом со школой, один из священников вынужден был проводить обряд экзорцизма; в Германии перед концертом группа завезла бутафорскую кровь, которую проверяла полиция; в России же после одного из концертов группа переборщила с алкогольными напитками и целую ночь не могла найти гостиницу, в которой остановилась.

Муж — Билли Т. Купер (свадьба состоялась 25 сентября 2013 года).

Дискография

Theatres des Vampires 
 Bloody Lunatic Asylum (2001)
 Iubilaeum Anno Dracula 2001
 Suicide Vampire (2002)
 Vampyrìsme (2003)
 Nightbreed Of Macabria (2004)
 Pleasure and Pain (2005)
 The Addiction Tour (2006)
 Desire of Damnation (2007)
 Anima Noir (2008)
 Moonlight Waltz (2011)
 Moonlight Waltz Tour 2011 (2012)
 Candyland (2016)
 In Nomine Sanguinis (2021)

Другие коллективы 
 100% Hell (2006) (Necrodeath)
 Existence (2010) (Beto Vázquez Infinity)
 Clubbers Die Younger (2012) (Alien Vampires)

Примечания

Ссылки 
 
 

Певцы и певицы Италии
Рок-вокалистки